Brandl steht für:
 Brandl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Brandl ist der Name folgender Orte:
 Brandl (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandl (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandl (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandl (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandl (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandl (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Brandl (Gemeinde Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen am Großvenediger, Salzburg, Österreich
 Brandl (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandl (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandl (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandl (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Brandel
 Brantl
 Prandl
 Brandl Bräu